

Anno 
 107 o 107 a.C.

Codici 
 107  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cavezzo, in provincia di Modena

Matematica 
 107 – numero